Erdberg désigne :

Toponymes 

 Le quartier Erdberg faisant partie du III arrondissement de Landstrasse, à Vienne, en Autriche ;
 une commune cadastrale du Weinviertel en Basse-Autriche.

Patronymes 

 Robert von Erdberg (1866-1929), pédagogue allemand.